Роджер Меддоуз-Тейлор — барабанщик гурту Queen (*1949)
 Роджер Тейлор (Duran Duran) — барабанщик гурту Duran Duran (*1960)
 Роджер Тейлор (письменник)
 Роджер Тейлор (тенісист)